Pittsburgh Railways Co.
 People's Republic of China, Engels voor de Volksrepubliek China
 Volksverzetscomités, militante Palestijnse organisaties in de Gazastrook